Prva makedonska fudbałska liga 2021/2022 był 30. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Macedonii Północnej. 
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 8 sierpnia 2021 do 15 maja 2022 rozegrały 33 kolejki meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva makedonska fudbałska liga. 
Tytuł mistrzowski bronił zespół Shkëndija Tetovo. 
Mistrzem został zespół Szkupi, dla którego był to 1. tytuł w historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Prva Liga 
FK Skopje wygrał 2-1 mecz z Bełasica Strumica drugą drużyną grupy wschodniej Vtora liga o miejsce w Prwa liga na sezon 2022/2023.

Tikwesz Kawadarci wygrał 4-1 mecz z  drugą drużyną grupy zachodniej Vtora liga o miejsce w Prwa liga na sezon 2022/2023.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Prva liga 2021/2022 - rsssf
 Prva liga 2021/2022 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 
 MacedonianFootball.com 

2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2021 w Macedonii Północnej
2022 w Macedonii Północnej